Боголюбський Андрій — князь часів Київської Русі
 Боголюбський Микола Андрійович (* 1988) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Боголюбський — колишня назва колишнього села Кам'яне, Алнаський район, Удмуртія, Росія
Прізвища